Paris-Saclay peut désigner plusieurs structures françaises situées sur le plateau de Saclay :
 Paris-Saclay, pôle scientifique et technologique situé au sud de Paris, lancé en 2006 ;
 L'établissement public d'aménagement Paris-Saclay, créé en 2010, chargé de la coordination du développement du pôle scientifique et technologique ;
L'opération d'intérêt national Paris-Saclay, créée en 2014, vise à la réalisation du projet d'aménagement du pôle scientifique et technologique. Précédemment l'OIN Massy - Palaiseau - Saclay - Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines créée en 2005 ;
Le campus universitaire Paris-Saclay, ou campus d'Orsay, domaine universitaire créé en 1955 et l'un des quatre campus de l'université Paris-Saclay ;
 L'université Paris-Saclay, créée en 2014, et intégrant depuis 2020 les composantes de l'ancienne université Paris-Sud et l'École normale supérieure Paris-Saclay, nouvelle dénomination de l'ENS Cachan depuis 2016 ;
 La communauté d'agglomération Paris-Saclay, créée en 2016, issue de la fusion des communautés d'agglomération du Plateau de Saclay et d'Europ'Essonne ;